Coppa Italia 1988-1989 – edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia 1988-1989 – edizione del torneo di calcio femminile italiano
 Coppa Italia 1988-1989 – edizione del torneo di hockey su pista italiano
 Coppa Italia 1988-1989 – edizione del torneo di pallavolo maschile italiano